Achard kan syfta på

Personer
Charles Achard, fransk läkare.
Franz Karl Achard, tysk kemist och fysiker.
Jean Achard, fransk konstnär. 
Louis Amédée Achard, fransk publicist och romanförfattare.
Marcel Achard, fransk dramatiker och filmmanusförfattare.

Platser
Bourg-Achard, kommun i departementet Eure i regionen Haute-Normandie i norra Frankrike.
La Chapelle-Achard, kommun i departementet Vendée i regionen Pays de la Loire i västra Frankrike. 
La Mothe-Achard, kommun i departementet Vendée i regionen Pays de la Loire i västra Frankrike.